Pecina je příjmení více osob:

 Martin Pecina (* 1968) – český úředník, politik a manažer
 Martin Pecina (* 1982) – český typograf, grafik a kuchař
 Tomáš Pecina (* 1966) – český internetový blogger a justiční aktivista